O Seminarista pode referir-se a:

 O Seminarista, romance de Bernardo Guimarães
 O Seminarista (filme)
 O Seminarista (romance de Rubem Fonseca)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura